Roméo, een Nederlandse R&B-formatie
Romeo (film), een Nederlandse film uit 1990
Romeo (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Romeo (Mr. Big), een muzieknummer
Romeo (voornaam), een jongensnaam
De mannelijke tegenspeler van Julia in het verhaal van Romeo en Julia:
Mariotto e Ganozza (Masuccio Salernitano, 1476)
Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (Luigi Da Porto, ca. 1530)
Giulietta e Romeo (Matteo Bandello; 1554)
Romeo and Juliet (toneelstuk) (William Shakespeare; 1597)
Romeo y Julieta, een sigarenmerk
Alfa Romeo (automerk), een autofabrikant
het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "R"
Rotterdamse museumtrams, de stichting RoMeO, Rotterdams Openbaar Vervoer museum en Exploitatie van Oldtimers
Aanhoudingseenheid van de Nederlandse politie

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Romeo (Colorado)
Romeo (Michigan)

Personen met de achternaam Romeo
Bernardo Romeo, een Argentijnse voetballer
Max Romeo, een Jamaicaanse reggaeartiest
Michael Romeo, een Amerikaanse gitarist
Nicola Romeo, een Italiaanse autobouwer